«Сходження» — міжнародний музичний конкурс дитячого виконавчого мистецтва, котрий проводиться з 2009 року у Ялті.

Номінації 
 фортепіано
 струнно-смичкові інструменти
 духові й ударні інструменти
 класична гітара

Вікові категорії 
 1 категорія —до 10 років (включно)
 2 категорія — до 13 років (включно) 
 3 категорія — до 16 років (включно).

Програма виступу 

 Твір великої форми (сонатне алегро, варіації, рондо)
 Дві різнохарактерні п’єси, одна з яких – твір композитора народів Криму (російського, українського, татарського, вірменського, грецького, єврейського тощо).

Переможці 
 2009 р. - Стаднік Яна (Чернівці) — Гран-Прі (категорія: струнно-смичкові інструменти)
 2010 р. - Ренанський Іван (Мінськ) — Гран-Прі (категорія: струнно-смичкові інструменти)
 2011 р. - Павлова Маргарита (Москва) — Гран-Прі (категорія: струнно-смичкові інструменти)

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20090609050622/http://www.classica.yalta.ua/

Музичні конкурси
Дитячі конкурси України